Кун Инча́о (), родилась 9 октября 1982 года во Внутренней Монголии, Китай) — китайская биатлонистка.

Общая информация

Спортивная карьера 
Начала заниматься биатлоном в 1995 году, дебютировала в Кубке мира в 1999 году. Уже через год Инчао попадает в состав основной сборной команды Китая. В сезоне 2004/2005 ей удаётся дважды подняться на подиумы соревнований этапов Кубка мира, а на Чемпионате мира в Хохфильцене - занять шестое место в масс-старте. В сезоне 2006/2007 Кун Инчао показывает неплохие результаты, уверенно входя в двадцатку лучших биатлонисток мира.

Сводная статистика

Сезоны кубка мира

Лучшие гонки в кубке мира

Эстафетные гонки за сборную

Выступления на чемпионатах мира и Олимпиадах

Примечания

Ссылки 
 Профиль IBU

Персоналии по алфавиту
Биатлонисты по алфавиту
Родившиеся 9 октября
Родившиеся в 1982 году
Биатлонисты Китая
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2002 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2006 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2010 года